Лома дел Естрибо има више значења:

 Лома дел Естрибо (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома дел Естрибо (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику